Somebody – singel Bryana Adamsa z 1985
 Somebody – singel Bonnie McKee z 2001
 Somebody – singel The Chainsmokers
 Somebody – singel Sary James z 2021

Zobacz też 
 Somebody That I Used to Know – singel Gotye
 Blasphemous Rumours / Somebody – singel Depeche Mode